Simon Benoit (né le  à Laval, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2015, il commence sa carrière avec les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine de hockey en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2015-2016 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||55 ||1 ||2 ||3 ||22 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2016-2017 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||64 ||2 ||10 ||12 ||47 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2017-2018 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||63 ||5 ||23 ||28 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||65 ||2 ||14 ||16 ||33 ||16 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||56 ||4 ||15 ||19 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH || 38 || 1 || 7 || 8 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim  || LNH || 53 || 1 || 4 || 5 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 ||Gulls de San Diego  || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

| 59 || 1 || 4 || 5 || 24 || - || - || - || - || -

Transactions en Carrières 

 Le , il signe avec les Ducks d'Anaheim.

Références 

Naissance en septembre 1998
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Défenseur de hockey sur glace